Romans (Ain)
 Romans (Deux-Sèvres)

Zie ook 
 Romans (2017), Britse film uit 2017 

 Roman (doorverwijspagina)